Баррейра () — многозначный термин:

 Баррейра (Лейрия) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия;
 Баррейра (Меда) — район в Португалии, входит в округ Гуарда;
 Баррейра (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.